The Editor – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Champion Film Company
The Editor – cortometraggio del 2007 diretto da Paul Briganti e Drew Kaufman